Esagono – poligono con sei lati
 Esagono – soprannome della Francia continentale
 Esagono – gruppo musicale italiano
 Esagono di Saturno – schema nuvoloso di Saturno
 Esagono invernale – asterismo 
 Esagono magico